il Ponte Napoleone Bonaparte, costruito nel 1864
 il ponte della SS 9 dir, costruito nel 2001